Александр Николаевич Гудыма (; род. 26 июня 1950, пгт. Роздол, Николаевский район, Львовская область, УССР, СССР) — украинский политический деятель.

Образование 

В 1972 году окончил Львовский политехнический институт, в котором учился с 1967 года (инженер-энергетик).

Кандидат экономических наук (2000). Защитил диссертацию на тему «Проблемы развития и размещения ядерной энергетики в Украине».

Владеет польским, чешским, словацким и английским языками.

Карьера 

1972—1995 гг. — инженер, руководитель сектора предприятия Львовэнерго. В 1978—1980 гг. работал экспертом на АЭС в Чехословакии.

1995—1998 гг. — заместитель главы правления Государственной акционерной энергопоставляющей компании Львовоблэнерго.

1998—2002 гг. — народный депутат Украины III созыва. Член фракции Украинского Народного Руха (УНР). Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С 2000 года — член государственной комиссии по комплексному решению проблем закрытия ЧАЭС, член наблюдательного совета НАК «Нефтегаз Украины».

2002—2006 гг. — народный депутат Украины IV созыва. До марта 2005 года — член фракции блока Виктора Ющенко «Наша Украина», затем — член фракции Украинской народной партии (УНП). Глава подкомитета по вопросам газовой промышленности комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности.

2007—2012 гг. — народный депутат Украины VI созыва от Блока Юлии Тимошенко (№ 160 в списке). Член комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности.

Общественная деятельность 

Основатель и координатор общественной комиссии по вопросам энергетики при Львовском облсовете (1992), учредитель и глава правления Галицкого фонда возрождения кооперации (1994), соучредитель потребительского общества Народная торговля (1995), основатель и президент Украинской энергетической ассоциации (1999), учредитель и председатель редсовета журнала Энергетическая политика Украины (2000), депутат Львовского облсовета (апрель 2006 — декабрь 2007).

В 1980—1990-х гг. Гудыма был членом Народного Руха Украины, возглавлял Львовскую областную организацию НРУ, входил в президиум Центрального провода НРУ. В начале 2000-х стал членом УНР, позднее переименовавшегося в Украинскую народную партию. В 2005—2007 гг. был заместителем лидера УНП Юрия Костенко. С марта 2007 года — член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» (лидер — Юлия Тимошенко).

Семья 

Украинец. Супруга Мария Гудыма (1952 г.р., инженер). Сыновья Юрий (1978 г.р., юрист) и Андрей (1979 г.р.).

Награды 

Кавалер ордена «За заслуги» II степени (август 2005).

Примечания

Ссылки 
 Досье на Liga.net

Члены «Батькивщины»
Члены партии «Рух»
Энергетики Украины
Общественные деятели Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Выпускники Львовской политехники
Депутаты Львовского областного совета